Thaw 

 John Thaw (1942-2002), acteur britannique
 Harry Kendall Thaw (1871-1947), millionnaire américain
 Helga Thaw (1940-2015), joueuse de tennis allemande
 Thaw Kaung, spécialiste birman de sciences des bibliothèques

Littérature 
 , roman d'Ilya Ehrenbourg paru en 1954

Musique 
 Thaw, album de Buckethead

Cinéma 
 The Thaw, film d'horreur sorti en 2009

Voir aussi 
 Adrian Thaws, musicien britannique